Slovo černice označuje:
 černice (pedologie) – půdní typ

Název Černice označuje též sídlo či vodní tok:
sídla v Česku
 Černice (Mojné), část obce Mojné v okrese Český Krumlov
 Černice (Chanovice), část obce Chanovice v okrese Klatovy
 Černice (Horní Jiřetín), část města Horní Jiřetín v okrese Most
 Plzeň 8-Černice, městský obvod statutárního města Plzně v okrese Plzeň-město
 Černice (Plzeň), část Plzně rozdělená mezi 2. a 8. obvod
zámek v Česku

 Černice (zámek)

Název Černice označuje přírodní památku
přírodní památka
 Černice (přírodní památka), přírodní památka v okrese Znojmo
 Černice v Jamolicích
 Černická obora

sídla v Německu
 Schwarzach (česky Černice), městys v Horní Falci
 Schwarzenfeld (česky Černice), městys v Horní Falci

vodní toky
 Schwarzach (česky Černice), řeka v Horní Falci

Externí odkazy